Mitridate V è il nome con cui sono conosciuti due sovrani dell'antichità:
Mitridate V d'Iberia – sovrano del regno di Iberia;
Mitridate V del Ponto – sovrano del regno del Ponto.

Pagine correlate 
 Mitridate